Мультипликативная группа кольца вычетов по модулю m — мультипликативная группа обратимых элементов кольца вычетов по модулю m. При этом в качестве множества элементов может рассматриваться любая приведенная система вычетов по модулю m.

Приведённая система вычетов 
Приведённая система вычетов по модулю m — множество всех чисел полной системы вычетов по модулю m, взаимно простых с m.
В качестве приведённой системы вычетов по модулю m обычно берутся взаимно простые с m числа от 1 до m — 1.

Пример: приведенной системой вычетов по модулю 42 будет: { 1, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37, 41 }.

 Свойства

 Набор любых  (функция Эйлера) попарно несравнимых по модулю m и взаимно простых с m чисел образует приведённую систему вычетов по модулю .
 Если НОД(a,m) = 1, то множество значений ax, где x пробегает приведенную систему вычетов по модулю m, также является приведенной системой вычетов по модулю m.
 Если НОД(k,m) = 1, то множество значений kx + my, где x пробегает приведенную систему вычетов по модулю m и y пробегает приведенную систему вычетов по модулю k, является приведенной системой вычетов по модулю km.
 В случае, когда число m простое, приведенная система вычетов по модулю m отличается от полной системы вычетов отсутствием нуля.
 Если a — элемент приведенной системы вычетов по модулю m, то, для любого b сравнение  разрешимо относительно x.

Приведённая система вычетов с умножением по модулю m образует группу, называемую мультипликативной группой или мультипликативной группой обратимых элементов кольца вычетов по модулю m, которая обозначается  или .

Если m простое, то, как отмечалось выше, элементы 1, 2, …,m-1 входят в . В этом случае  является полем.

 Формы записи 
Кольцо вычетов по модулю n обозначают  или . Его мультипликативную группу, как и в общем случае групп обратимых элементов колец, обозначают      .

 Простейший случай 
Чтобы понять структуру группы , можно рассмотреть частный случай
, где  — простое число, и обобщить его. Рассмотрим простейший случай, когда
, то есть .

Теорема:  — циклическая группа. Пример: Рассмотрим группу 
  = {1,2,4,5,7,8}
 Генератором группы является число 2.
 
 
 
 
 
 
 Как видим, любой элемент группы  может быть представлен в виде , где . То есть группа  — циклическая.

 Общий случай 
Для рассмотрения общего случая необходимо определение примитивного корня.
Примитивный корень по простому модулю  — это число, которое вместе со своим классом вычетов порождает группу .
 Примеры: 2 — примитивный корень по модулю 11; 8 — примитивный корень по модулю 11; 3 не является примитивным корнем по модулю 11.
В случае целого модуля  определение такое же.

Структуру группы определяет следующая теорема: Если p — нечётное простое число и  — целое положительное, то существуют примитивные корни по модулю , то есть  — циклическая группа.

Из китайской теоремы об остатках следует, что при  имеет место изоморфизм  ≈ .

Группа  — циклическая. Её порядок равен .

Группа  — также циклическая порядка a при a=1 или a=2. При  эта группа циклической не является и представляет собой прямое произведение двух циклических групп, порядков  и .

Группа  циклична тогда и только тогда, когда  или  или n = 2 или n = 4, где p — нечётное простое число. В общем случае  как абелева группа представляется прямым произведением циклических примарных групп, изоморфных .

 Подгруппа свидетелей простоты 
Пусть  — нечётное число большее 1. Число  однозначно представляется в виде , где  нечётно. Целое число , , называется свидетелем простоты числа , если выполняется одно из условий:
 
или
 существует целое число , , такое, что 
Если число  — составное, существует подгруппа мультипликативной группы кольца вычетов, называемая подгруппой свидетелей простоты. Её элементы, возведённые в степень , совпадают с  по модулю .Пример'': . Есть  остатков, взаимно простых с , это  и .  эквивалентно  по модулю , значит  эквивалентно  по модулю . Значит,  и  — свидетели простоты числа . В данном случае {1, 8} — подгруппа свидетелей простоты.

Свойства

Экспонента группы 
Экспонента группы равна функции Кармайкла .

Порядок группы 
Порядок группы равен функции Эйлера: . Отсюда и из изоморфизма  ≈  можно получить ещё один способ доказательства равенства  при

Порождающее множество 
 — циклическая группа тогда и только тогда, когда  В случае циклической группы генератор называется первообразным корнем.

Пример 
Приведённая система вычетов по модулю  состоит из  классов вычетов: .
Относительно определённого для классов вычетов умножения они образуют группу, причём  и  взаимно обратны (то есть ),
а  и  обратны сами себе.

Структура группы 
Запись  означает «циклическая группа порядка n».

Применение 
На сложности дискретного логарифмирования в мультипликативной группе кольца вычетов основана криптографическая стойкость шифрсистемы Эль-Гамаля.

История 
Вклад в исследование структуры мультипликативной группы кольца вычетов внесли Артин, Билхарц, Брауэр, Вильсон, Гаусс, Лагранж, Лемер, Варинг, Ферма, Хули, Эйлер.
Лагранж доказал лемму о том, что если , и k — поле, то f имеет не более n различных корней, где n — степень f. Он же доказал важное следствие этой леммы, заключающееся в сравнении  ≡ . Эйлер доказал малую теорему Ферма. Варинг сформулировал теорему Вильсона, а Лагранж её доказал. Эйлер предположил существование примитивных корней по модулю простого числа. Гаусс это доказал. Артин выдвинул свою гипотезу о существовании и количественной оценке простых чисел, по модулю которых заданное целое число является первообразным корнем. Брауэр внес вклад в исследование проблемы существования наборов последовательных целых чисел, каждое из которых — k-ая степень по модулю p. Билхарц доказал аналог гипотезы Артина. Хули доказал гипотезу Артина с предположением справедливости расширенной гипотезы Римана в полях алгебраических чисел.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Теория чисел
Конечные группы